Leonhardt:
 Adolph Leonhardt (1815–1880), tysk jurist och politiker
 Carolin Leonhardt (född 1984), tysk kanotist
 Gustav Leonhardt (1928–2012), nederländsk dirigent, cembalist och organist

Tyska efternamn